Greensburg puede referirse a los siguientes lugares:

 Greensburg (Indiana), ciudad en el condado de Decatur, estado estadounidense de Indiana.
 Greensburg (Kansas), ciudad en el de condado de Kiowa, estado estadounidense de Kansas.
 Greensburg (Kentucky), ciudad en el condado de Green, estado estadounidense de Kentucky.
 Greensburg (Luisiana), pueblo en la parroquia de St. Helena, estado estadounidense de Luisiana.
 Greensburg (Maryland), lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Maryland.
 Greensburg (Pensilvania), ciudad en el condado de Westmoreland, estado estadounidense de Pensilvania.